Солид — многозначное слово. Может означать:

 Солид — римская золотая монета, выпущенная в 309 году н. э. императором Константином.
 Солид Снейк — герой серий японских видеоигр Metal Gear.
 Солид — ланкийский футбольный клуб из Анурадхапуры.